

Sigle 

Le sigle EOT peut signifier :
 Embedded OpenType, un format de police créé par Microsoft ;
 End of thread (« fin du fil de discussion »), utilisé sur les forums Usenet ;
 End-of-Transmission (« fin de transmission »), un caractère de contrôle utilisé en télécommunication pour indiquer la fin de la transmission d'un texte et de son en-tête éventuel ;
 Equivalent Oxide Thickness, un terme de microélectronique désignant, pour une couche de matériau diélectrique high-k donnée, l'épaisseur de dioxyde de silicium ayant les mêmes propriétés diélectriques que la couche de matériau high-k en question.

Toponyme 
 Eot est un atoll des îles Carolines.